Kolva (pritoka Višere), rijeka u Permskom kraju, pritoka rijeke Višere
 Kolva (pritoka Use), pritoka rijeke Use u Arhangelskoj oblasti i Neneckom autonomnom okrugu